Эрдвульф (; умер в 767) — король Кента (748—767) из Кентской династии.

Биография 
Эрдвульф был сыном короля Эдберта I и правил во владениях своего отца после его смерти. От Эрдвульфа остались две грамоты о дарении земли. В одной из них он назван сыном Эдберта I. Другая грамота удостоверена Этельбертом II, из чего следует, что два этих короля правили одновременно.

В 767 году Эрдвульф был свергнут Хэбертом, ставленником Уэссекса. Его сын Освульф бежал в Нортумбрию, где и умер в 811 году.

Литература 
 Lapidge et al (Hrsg.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 978-0-6312-2492-1.

Ссылки 
 Эрдвульф // Все монархи мира
 Eardwulf 2 // Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE)
 Eardulf  // Foundation for Medieval Genealogy

Кентская династия
Короли Кента VIII века
Свергнутые монархи